Ibaizabal, Ibaizábal o Hibaizabal (río ancho en euskera) pueden referirse a:

 Río Ibaizábal, en Vizcaya.
 La editorial Ibaizabal
 Batallón Ibaizabal, batallón número 15 del Euzko Gudarostea en la guerra civil española.
 El Ibaizábal periódico bisemanal publicado entre 1873 y 1876  en Bilbao.
 Ibaizabal semanario publicado en Bilbao en 1902 y 1903.